

Butiá est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Botanique

 Le butia est un genre de palmier